Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère)
Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire)
Saint-Pierre-le-Vieux (Seine-Maritime)
Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée)